Rhamdella är ett släkte av fiskar. Rhamdella ingår i familjen Heptapteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Rhamdella